«На окраинах Вселенной» — четвёртый студийный альбом российской рок-группы «Элизиум», выпущенный лейблом «АиБ Records» 23 сентября 2005 года.

Список композиций

Участники записи 
Исполнители

 Дмитрий «Дракол» Кузнецов — бас-гитара;
 Александр «Пропеллер» Телехов — вокал;
 Кирилл «Кира» Крылов — гитара;
 Алексей «Младшой» Кузнецов — барабаны;
 Александр «Комар» Комаров — труба.

Сессионные участники

 Игорь Тарасов — бэк-вокал (трек 1);
 Егор Баранов — виолончель (треки 2, 4, 6);
 Сергей Данилов — скрипка (треки 2, 4, 6);
 Иван Новожилов — альт (треки 2, 4, 6);
 Андрей Тимофеев — скрипка (треки 2, 4, 6);
 Ксения Сидорина — вокал (треки 4, 5, 10), бэк-вокал (треки 2, 3, 6, 9, 15);
 Сергей Михалок — вокал (трек 8);
 Максим Созонов — клавишные (трек 9);
 Александр Репьёв — клавишные (треки 10, 12).

Производство

 Запись и сведение — Дмитрий Бельтюков, студия «Тонмейстер»;
 Мастеринг — Андрей Субботин, Saturday Mastering Studio;
 Продюсирование — Дмитрий Кузнецов, Алексей Кузнецов;
 Обложка — Роман Докукин (рисунки), Наталья Алексеева (фотографии), Дмитрий Кузнецов и Даниил Куликов (дизайн);
 Съёмка и монтаж видео-бонуса — Дмитрий «Седой».

Источники

Ссылки 

Альбомы группы «Элизиум»
Альбомы «АиБ Records»